I Danmark er jeg født kan henvise til:

 "I Danmark er jeg født" (sang) – en sang af H.C. Andersen, skrevet i 1850
 "I Danmark er jeg født" (sang) – en nyfortolkning af H.C. Andersens sang, udgivet på Isam Bachiris soloalbum Institution (2007)
 I Danmark er jeg født (album) – et album af Natasja, udgivet posthumt i 2007
 I Danmark er jeg født (Sebastian-album) – et 2012 album af Sebastian
 I Danmark er jeg født (dokumentarfilm fra 2004) – dokumentarfilm instrueret af Peter Klitgaard i 2004
 I Danmark er jeg født (dokumentarfilm) – dokumentarfilm om det danske sprog og dialekter, instrueret af Peter Klitgaard i 2005